Autre, comme concept, signifie :
 En philosophie, c'est par opposition au concept de même que l'autre se situe. L'Autre est différent du Même avec lequel il entre en relation réelle. Le terme d'autrui se substitue à autre lorsqu'il s'agit d'un être humain, considéré dans sa spécificité inaliénable et incomparable.
 En psychanalyse, les concepts lacaniens de petit autre et de grand Autre. 

Voir aussi